Az 1963-as női röplabda-Európa-bajnokságot Romániában rendezték 1963. október 22. és november 2. között. A tornán 13 csapat vett részt. Az Eb-t a címvédő szovjet csapat nyerte, amely ötödik alkalommal nyerte meg az Eb-t. A magyar válogatott hetedik lett.

Lebonyolítás 
A 13 csapat három darab hármas és egy darab négyes csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét, az első két helyezett jutott a döntő csoportkörbe, az egymás elleni eredményeiket a csapatok magukkal vitték. A döntő csoportkörben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 9–13. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1963-as férfi röplabda-Európa-bajnokság

Röplabda
Női röplabda-Európa-bajnokság